Ace Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ace Branch (Buckhorn Lake) im Leslie County, Bundesstaat Kentucky
 Ace Branch (Little Wolf Creek) im Whitley County, Bundesstaat Kentucky